Salzhofen ist ein Orts- und Gebäudename:

 Salzhofen (Bretten), Einzelhof im zentralen Stadtteil von Bretten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Salzhofen (Wüstung), Ortswüstung in Bretten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Burg Salzhofen oder Gaugrafenburg Bretten, Burgruine über der Ölmühle von Bretten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Salzhof